Superliga Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 – rozgrywki o mistrzostwo Kosowa zorganizowane przez Związek Piłki Siatkowej Kosowa (Federata e Volejbollit e Kosovës, FVK). Zainaugurowane zostały 2 października 2021 roku i trwały do 8 maja 2022 roku. 

W rundzie jesiennej uczestniczyło dziesięć drużyn. Rozegrały one między sobą po jednym spotkaniu. Sześć najlepszych zespołów rundy jesiennej trafiło w rundzie wiosennej do Superligi A, pozostałe natomiast rywalizowały w Superlidze B wraz z dwoma najlepszymi zespołami rundy jesiennej I ligi. Cztery najlepsze drużyny Superligi A uczestniczyły w fazie play-off składającej się z półfinałów i finałów.

Mistrzem Kosowa został , który w finałach fazy play-off pokonał .

Runda jesienna

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Runda wiosenna

Superliga A

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Superliga B

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
Biuletyny:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Kosowie
2021 w Kosowie
2022 w Kosowie
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej